A Formiga-cabaça (Dolichoderus gibbosus) é uma formiga de hábitos carnívoros, que ataca freqüentemente cupins e nidifica em árvores ou no solo.

gibbosus